Göldenitz (Dummerstorf), een plaats in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Göldenitz (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein